Niemcy:
 Anclam – dawna nazwa miasta Anklam

Osoby:
 Kurt Anclam – niemiecki polityk

Zobacz też:
 Anklam